Hindenburgbrücke (Bingen), voormalige spoorbrug over de Rijn bij de Duitse plaats Bingen
 Hindenburgbrücke (Moezel), voormalige spoorbrug over de Moezel bij de Duitse plaats Trier
 Hindenburgbrücke (Hamburg), brug van de Hindenburgstraße over de Alster